Дрочєво — назва населених пунктів:

 Дрочєво — село в Малоритському районі Берестейської області.
 Дрочєво — село в Дмитровському районі Московської області.